Ce, CE ima več pomenov:
 simbol za kemijski element cerij
 avtomobilska oznaka za Celje
 oznaka CE za izdelke, ki ustrezajo evropskim predpisom
 oznaka CE

Glej tudi 
 dvočrkovna kratica
 Seznam vseh dvočrkovnih kombinacij